Bep of BEP heeft meerdere betekenissen:

 The Black Eyed Peas, een popgroep;
 Bep (naam), een meisjesnaam;
 BeP (Bewust en Progressief), studentenpartij in de medezeggenschapsraden van de Universiteit Leiden;
 BEP (band), een Amsterdamse punkrockband
 Broederschap en Eenheid in de Politiek, Surinaamse politieke partij